Bronco Buster peut faire référence à :
 The Bronco buster, première sculpture en bronze réalisée par Frederic Remington
 Les Rois du rodéo (Bronco Buster), film de Budd Boetticher (1952)

Homonymie